Němčičky est un toponyme qui peut désigner, en

Němčičky, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Němčičky, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Němčičky, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie